Мендичино ()

Топоним 
 Мендичино — итальянская коммуна в области Калабрия.

Фамилия 
 Мендичино, Марко (род. 1973) — канадский политик.
 Мендичино, Этторе (род. 1990) — итальянский футболист.